Entoderma är ett släkte av svampar. Entoderma ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Entoderma